Venezolaans basketbalteam (mannen)
 Venezolaans basketbalteam (vrouwen)